Аберфрау (, ) может означать:
 Аберфрау — династия бриттского происхождения, основанная в IX веке, чьи представители правили в королевстве Гвинед.
 Аберфрау — деревня на юго-западном побережье острова Англси в Уэльсе, где в IX—XIII веках располагалась резиденция королей Гвинеда.